Коханець — чоловік, що має з ким-то сексуальний зв'язок, не перебуваючи з цією людиною в офіційному шлюбі.
 Коханець Людмила Степанівна — українська журналістка.
 Коханець (роман) — найвідоміший роман Марґеріт Дюрас.